Six navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Encounter :
le , un navire de découverte en service en 1616 ;
le , un brig-sloop de 12 canons, en service de 1805 à 1812 ;
le , une corvette en service de 1846 à 1866 ;
le , une corvette de  en service de 1873 à 1888 ;
le , un croiseur protégé de  en service de 1902 à 1932 ;
le , un destroyer de classe E en service de 1934 à 1942.

Encounter